Moving On – album di John Mayall del 1972
 Moving On – album dei 911 del 1998
 Moving On – singolo di Taio Cruz del 2007
 Moving On – singolo di Zhang Liyin del 2009
 Moving On – album di Ralf Mackenbach del 2011
 Moving On – singolo degli Asking Alexandria del 2014
 Moving On – singolo dei Lunatic Soul del 2017

Pagine correlate 
 Movin' On